Чемпіонат Косова з футболу 2021—2022 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Косова. Чемпіоном вперше в історії та достроково за три тури до завершення першості став клуб «Балкані».

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Перша фаза першості

Друга фаза першості

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу Косова 
 Суперліга Косова на soccerway 

2022
Косово
Косово
2021 у європейському спорті
2022 у європейському спорті